Гран-при Германии 1984 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл на трассе Хоккенхаймринг в Хоккенхайме, ФРГ. Соревнования состоялись 5 августа 1984 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме